Edgware Road is de naam van twee stations van de Londense metro.
De stations liggen niet ver van elkaar verwijderd.
Edgware Road (District Line) (ook aan de latere Circle Line en Hammersmith & City Line)
Edgware Road (Bakerloo Line)
Zie ook: Edgware (metrostation). Dit station ligt heel ergens anders.